Mikołaj I Romanow (1796–1855) –  cesarz Rosji i wielki książę Finlandii, król Polski od 1825
 Mikołaj Mikołajewicz Romanow (1831–1891) – wielki książę Rosji, generał adiutant
 Mikołaj Aleksandrowicz Romanow (1843–1865) – wielki książę Rosji, od 1855 następca tronu rosyjskiego
 Mikołaj Mikołajewicz Romanow (1856–1929) – wielki książę Rosji, generał kawalerii, generał adiutant, głównodowodzący armii rosyjskiej podczas I wojny światowej (do 1915)
 Mikołaj Michajłowicz Romanow (1859–1919) – wielki książę Rosji, wojskowy, historyk
 Mikołaj II Romanow (1868–1918) – ostatni cesarz rosyjski, król Polski, wielki książę Finlandii, panujący w latach 1894–1917
 Mikołaj Romanow (1922–2014) – pretendent do tronu